est une expression anglo-saxone signifiant « point de rupture ». Elle peut faire référence à :

Théâtre 

 , pièce de l'auteur anglais  dont la première a eu lieu le  au .

Série télévisée 

 , série télévisée hongkongaise ;

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée le  sur .

Cinéma 

 , film silencieux américain de Herbert Brenon sorti en 1924 ;
 , film de Lance Comfort sorti en 1961 ;

 , titre original de Trafic en haute mer, film de Michael Curtiz sorti en 1950 ;
 , film suédois de Bo Arne Vibenius sorti en 1975 ;
 , titre original de Coup de sang, film de Bob Clark sorti en 1976 ;
 , documentaire canadien de Jackie Corkery sorti en 2005 ;
 , film américain de  sorti en 2009.

Musique

Groupe 

 , groupe américain de hard rock.

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de Lunatic Calm sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Amaranthe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Temper Temper sorti le  ;
 , chanson de Crown the Empire présente sur l'album The Fallout sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

Autre 

 , pay-per-view de catch.
 édition 2009